Pour le terme général, voir Bois sacré.

Des bosquets sacrés figurent dans différentes religions :
 le bosquet sacré de l’oracle de Dodone, dans la Grèce antique
 le Bosquet sacré, lieu de la Première Vision (voir la page sur Joseph Smith) (mormonisme).